Агамы-псевдотрапелусы () — род ящериц семейства агамовые.

Виды 
Включает 6 видов:

Примечания 

Агамовые